Корндорф — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Корндорф, Николай Сергеевич (1947—2001) — российский композитор.
 Корндорф, Сергей Фердинандович (1918—2012) — российский учёный, специалист по промышленной электронике.